— науково-фантастичний роман  , виданий у 1959 році.
 Ніч великої спеки (фільм) — британський науково-фантастичний фільм жахів, випущений «Планетою кіно» в 1967 році. Екранізація однойменного роману Джона Лаймінтона.